Грибная улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Грибная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург);
 Грибная улица — улица в Томске.